Laissez-passer (document), een tijdelijk reisdocument
Laissez-passer (film), een Franse film uit 2001